Biltmore Estate – residenza storica di Asheville, negli Stati Uniti d'America
 Biltmore Forest – città della Carolina del Nord, negli Stati Uniti d'America
 Biltmore Hotel – catena di alberghi statunitense
 Biltmore Records – etichetta discografica statunitense
 Biltmore Theatre – nome originario del Samuel J. Friedman Theatre, teatro di New York, negli Stati Uniti d'America
 Conferenza di Biltmore – conferenza politica del 1942